FIM Mitas Czech Republic Speedway Grand Prix był trzecią imprezą w sezonie 2011 z cyklu Grand Prix.
Zawody odbyły się 28 maja 2011 na stadionie Markéta w Pradze. Zwycięzcą został Greg Hancock.

Komisja Speedway Grand Prix nominowała Matěja Kůsa dziką kartą. Jako rezerwa miał jechać Rafał Dobrucki jednak kontuzja nie pozwoliła mu startować. Za Rafała pojechał Zdenek Simota, drugi rezerwowy to Lukáš Dryml.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Ch. Holder, A. Jonsson, A. Lindbäck, R. Holta
 T. Gollob, K. Bjerre, A. Laguta, J. Kołodziej
 J. Crump, N. Pedersen, F. Lindgren, Ch. Harris (D)
 G. Hancock, J. Hampel, E. Sajfutdinow, M. Kůs
 J. Hampel, A. Jonsson, N. Pedersen, A. Laguta
 Ch. Holder, E. Sajfutdinow, Ch. Harris, J. Kołodziej
 J. Crump, G. Hancock, K. Bjerre, R. Holta
 T. Gollob, F. Lindgren, A. Lindbäck, M. Kůs
 M. Kůs, J. Crump, A. Jonsson, J. Kołodziej
 G. Hancock, F. Lindgren, Ch. Holder, A. Laguta
 T. Gollob, N. Pedersen, R. Holta, E. Sajfutdinow (W)
 J. Hampel, K. Bjerre, A. Lindbäck, Ch. Harris
 K. Bjerre, F. Lindgren, A. Jonsson, E. Sajfutdinow
 J. Hampel, T. Gollob, J. Crump, Ch. Holder
 R. Holta, Ch. Harris, A. Laguta, M. Kůs
 G. Hancock, A. Lindbäck, J. Kołodziej, N. Pedersen
 G. Hancock, A. Jonsson, T. Gollob, Ch. Harris
 N. Pedersen, Ch. Holder, K. Bjerre, M. Kůs
 R. Holta, J. Hampel, F. Lindgren, J. Kołodziej
 E. Sajfutdinow, J. Crump, A. Lindbäck, A. Laguta
 Półfinał:
 G. Hancock, J. Crump, N. Pedersen, K. Bjerre
 T. Gollob, J. Hampel, F. Lindgren, Ch. Holder (W)
 Finał:
 G. Hancock, J. Hampel, T. Gollob, J. Crump

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy 

Czechy
2011
2011 w Czechach